Arondismentul Corte (în ) este un arondisment din departamentul Haute-Corse, regiunea Corsica, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Alto-di-Casaconi
 Cantonul Bustanico
 Cantonul Campoloro-di-Moriani
 Cantonul Castifao-Morosaglia
 Cantonul Corte
 Cantonul Fiumalto-d'Ampugnani
 Cantonul Ghisoni
 Cantonul Moïta-Verde
 Cantonul Niolu-Omessa
 Cantonul Orezza-Alesani
 Cantonul Prunelli-di-Fiumorbo
 Cantonul Venaco
 Cantonul Vescovato
 Cantonul Vezzani

Comune 

Corte